Крюков, Николай Васильевич (1907—1942) — Герой Советского Союза
 Крюков, Николай Вячеславович (род. 1978) — российский спортсмен.
 Крюков, Николай Егорович (род. 1937) — директор Новокузнецкого завода резервуарных металлоконструкций с 1971 г.
 Крюков, Николай Иванович (1908—1962) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Крюков, Николай Максимович (1925—1994) — советский пловец и ватерполист 
 
 Крюков, Николай Павлович (1800—1860) — генерал-майор; привлекался по делу декабристов.
 Крюков, Николай Петрович (род. 1935) — советский военачальник, командующий 17-й воздушной армией, генерал-лейтенант авиации.
 Крюков, Николай — русский конькобежец.